Stars and Stripes steht für:

 die Flagge der Vereinigten Staaten
 The Stars and Stripes, Zeitung für die amerikanischen Streitkräfte
 Stars and Stripes (Band), eine amerikanische Band
 Stars and Stripes Vol. 1, ein Album mit Songs der Beach Boys

 Stars and Stripes Forever, Nationalmarsch der USA

Stars & Stripes steht für:

 Stars & Stripes (Yacht), eine Serie von Regattayachten

Siehe auch:

 Stars and S.T.R.I.P.E., eine Comicserie